Gator steht für:

 Gator, Originaltitel von Mein Name ist Gator, US-amerikanischer Actionfilm von Burt Reynolds (1976)
 John Deere Gator, Gruppe von Transport-, Nutz- und Arbeitsfahrzeugen des Unternehmens John Deere